Alfred Keogh – medico irlandese
 Andy Keogh – calciatore irlandese
 Damian Keogh – ex cestista australiano
 James Keogh, noto come Vance Joy – cantautore australiano
 John Keogh – ex calciatore irlandese
 Richard Keogh – calciatore irlandese